«No Prejudice» (, ) — песня в исполнении исландской группы «Pollapönk», с которой они представляли Исландию на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Песни Исландии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»